Pseudopamera är ett släkte av insekter. Pseudopamera ingår i familjen Rhyparochromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Pseudopamera